Challenger (englisch für „Herausforderer“) bezeichnet:
 Challenger (Klipper, 1852), britischer Klipper
 Challenger (Klipper, 1853), amerikanischer Klipper
 HMS Challenger, der Name mehrerer Schiffe
 Glomar Challenger, amerikanisches Forschungsschiff
 Deepsea Challenger, Tiefsee-U-Boot
 Challenger (Raumfähre), amerikanisches Space Shuttle, abgestürzt 1986
 die Mondlandefähre der amerikanischen Apollo-17-Mission
 Challenger 300/600/800, Geschäftsflugzeuge der Firma Bombardier Aerospace
 Challenger I, 1959–62 benutzter amerikanischer Rekordwagen Mickey Thompsons
 Dodge Challenger, Modell der US-amerikanischen Automobilmarke Dodge
 Mitsubishi Challenger, Modell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi
 Challenger (Lokomotive), Bauart von Dampflokomotiven
 Challenger Equipment, Landmaschinenhersteller
 Challenger (Computer), ein Computer
 Im Herrentennis eine Turnierserie, siehe ATP Challenger Tour
 Challenger Racing, ein ehemaliges deutsches Motorsportteam
 Triple C Challenger Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

In der Geographie:

 Challenger Island, Insel an der Nordinsel in Neuseeland
 Challenger-Gletscher auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Challenger (Goldbergwerk), ein Goldbergwerk in Australien

Challenger ist der Name folgender britischer Panzertypen:

 Cruiser Mk VIII Challenger, Panzer im Zweiten Weltkrieg
 Challenger 1, früherer Kampfpanzer der britischen Streitkräfte, unter anderem im Zweiten Golfkrieg
 Challenger 2, derzeitiger Kampfpanzer der britischen Streitkräfte

Challenger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Challenger (* 1979), Fußballspieler der Kaimaninseln
 Frederick Challenger (1887–1983), englischer Chemiker und Biochemiker
 Professor George Edward Challenger, eine Romangestalt des britischen Autors Arthur Conan Doyle, u. a. im Roman Die vergessene Welt

Siehe auch:
 Challenge
 Challengers